Németország
Rammingen, település Bajorországban
Rammingen, település Baden-Württemberg tartományban